Gudmundsson ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Gudmundsson (* 1999), schwedischer Fußballspieler
 Niklas Gudmundsson (* 1972), schwedischer Fußballspieler
 Tore Gudmundsson  (1206–1214), Erzbischof von Nidaros

Siehe auch:

 Guðmundsson